Scum (englisch „Abschaum“) steht für:

 früherer Name der Band Amon Amarth
 Scum (Band), norwegische Hardcore Metal-Band
 Mastic Scum, österreichische Metal-Band
 Scum (Album), Studioalbum von Napalm Death
 Scum (Computerspiel), ein Survival-Horror-Computerspiel von 2018
 Society for Cutting Up Men, die Organisation von Valerie Solanas, siehe SCUM Manifesto

Siehe auch: